Dežman ist der Familienname folgender Personen:

 Jože Dežman (* 1955), slowenischer Historiker
 Mojca Dežman (* 1967), jugoslawische Skirennläuferin
 Nejc Dežman (* 1992), slowenischer Skispringer